

Persone

Nome 
Costanzo Cloro (Flavio Valerio Costanzo, 250 ca. – 306) – imperatore romano
Costanzo Gallo (Flavio Claudio Giulio Costanzo Gallo, 325/326-354) – cesare d'Oriente
Costanzo II (Flavio Giulio Costanzo, 317-361) – imperatore romano
Costanzo III (Flavio Costanzo, ? – 421) – imperatore romano
Costanzo (? – 286) – militare romano della Legione Tebea, venerato come santo
Costanzo (fl. 503-507) – politico romano, praefectus urbi
Costanzo (? – 600) – arcivescovo di Milano
Costanzo di Ancona (?) – monaco italiano
Costanzo di Perugia (? – 170) – santo della Chiesa cattolica

Cognome 
Angelo Costanzo (1976) – calciatore australiano
Camillo Costanzo (1572-1622) – gesuita e missionario italiano, beato dalla Chiesa cattolica
Carmelo Costanzo (1923-1990) – imprenditore italiano
Ezio Costanzo (1954) – docente, giornalista e storico italiano contemporaneo
Flavio Costanzo (? – 327?) – uomo politico dell'Impero romano
Francesco Saverio Costanzo (1955) – biologo italiano
Franco Costanzo (1980) – calciatore argentino
Giovanni Costanzo (1915-1961) – calciatore italiano
Giulio Costanzo (? – 337) – esponente politico dell'Impero romano
Giuseppe Aurelio Costanzo (1843-1913) – poeta e scrittore italiano
Giuseppe Costanzo (1933) – arcivescovo cattolico italiano
Lidia Costanzo (?) – attrice e doppiatrice italiana
Luigi Costanzo (1886-1958) – presbitero, pedagogista, poligrafo italiano
Marc Costanzo (1972) – cantante canadese
Maurizio Costanzo (1938-2023) – giornalista, conduttore televisivo, autore televisivo, sceneggiatore e regista italiano
Paulo Costanzo (1978) – attore canadese
Roberto Costanzo (1929) – politico italiano
Saverio Costanzo (1975) – regista italiano

Altro 
Costanzo – nome proprio maschile
Costanzo – 'ndrina della 'Ndrangheta